Chiesa (eiland), een klein eiland in de La Maddalena-archipel voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië
Chiesa (Formazza), een plaats in de Italiaanse gemeente Formazza
 Chiesa in Valmalenco, een Italiaanse gemeente in Lombardije